Mutations, pluriel de , peut faire référence à :
 Mutations une pièce électronique du compositeur français Jean-Claude Risset composée en 1969.
 Mutations, un film d'horreur de Juan Piquer Simón sorti en 1988 sous le nom de Slugs,
 Mutations, un roman de science-fiction de Robert J. Sawyer,
 Mutations, un journal publié au Cameroun,
 Mutations, un album de Beck sorti en 1998,
 mutations, une famille particulière de jeux d'orgue,
 Mutations, des modifications phonétiques qui voient la consonne initiale d'un mot changer selon son environnement morphologique ou syntaxique.
 Livre des mutations, un des cinq classiques chinois

Voir aussi